Az itt látható epizódlista Az NCIS című amerikai televíziós sorozat epizódjait tartalmazza a 17. évadtól kezdődően. A sorozat első 16 évadának epizódjait Az NCIS epizódjainak listája (1–16. évad) szócikk tartalmazza.

17. évad (2019-2020)

18. évad (2020-2021)

19. évad (2021-2022)

20. évad (2022-2023)  

NCIS
Televíziós sorozatok epizódlistái